Shundi fut le nom de plusieurs empereurs chinois, parmi lesquels :

Shundi (Han) (règne 115-144).
Shundi Empereur mongol de la Chine (règne 1333-1368).